Gostynin – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim
 Gostynin – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim
 Gostynin – stacja w Gostyninie w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat gostyniński, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Gostynińska Wspólnota Samorządowa, Powiat gostyniński